Партизаны () — село в Нижнесерогозском районе Херсонской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 217 человек. Почтовый индекс — 74731. Телефонный код — 5540. Код КОАТУУ — 6523880504.

Местный совет 
74731, Херсонская обл., Нижнесерогозскийй р-н, с. Вербы, ул. Гагарина, 27

Ссылки 
 Партизаны на сайте Верховной рады Украины

Примечания 

Населённые пункты Нижнесерогозского района